

Anno 
 1890 – (MDCCCXC in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1890 a.C.
 Anni 1890 – decennio che comprende gli anni dal 1890 al 1899 inclusi 
 Anni 1890 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 1899 a.C. al 1890 a.C. inclusi.

Matematica 
 1890 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1890 Konoshenkova – asteroide della fascia principale del sistema solare